Markopoulo Mesogaias kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Markopoulo Mesogaias, kommun, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Markópoulo, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,